Каменецкий — топонимическая фамилия, имеет женскую форму Каменецкая. Известные носители:

 
 Каменецкий, Владимир Александрович (1881—1947) — советский картограф, профессор.
 Каменецкий, Генрик Андреас (1430—1488) — польский государственный и военный деятель, сенатор.
 Каменецкий, Гирш Мордухович (1895—1957) — еврейский советский поэт, переводчик.
 Каменецкий, Ефим Айзикович (1935—2021) — советский и российский актёр.
 Каменецкий, Игорь Сергеевич (1930—2014) — российский археолог.
 Каменецкий, Людвик (1858—1916) — польский и французский генерал.
 Каменецкий, Мартин (? — 1530) — гетман польный коронный.
 Каменецкий, Марцин (ум. 1439) — польский рыцарь и шляхтич.
 
 Каменецкий, Николай (1460—1515) — польский государственный деятель.
 Каменецкий, Осип Кириллович (1754—1823) — русский медик.
 Каменецкий, Пётр (после 1410—1447) — польский шляхтич, староста добчицкий.
 Каменецкий, Тит Алексеевич (1790—1844) — русский географ и статистик, педагог.
 Каменецкий, Яков Ефимович (1915—1991) — белорусский советский шахматист, шахматный композитор и журналист.
 Каменецкий, Ян (ок. 1463—1513) — гетман польный коронный, староста белзский, бужский, холмский и городельский, каштелян львовский.
 Каменецкий, Ян Казимир (Jan Kazimierz Kamieniecki; 1785 — после 1833) — польский полковник.

 Каменецкая, Дина Семёновна (1918—1991) — советский физик.

Топоним 
 Каменецкий — посёлок в Узловском районе Тульской области России.

См. также 
 Каменецкие
 Франк-Каменецкий
 Каменецкий район